Gordonella är ett släkte av kräftdjur. Gordonella ingår i familjen Solenoceridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Tiofotade kräftdjur
Gordonella